Miškovci est un toponyme qui peut désigner :
Miškovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Derventa et dans la République serbe de Bosnie ;
Miškovci, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pag, comitat de Zadar.